Papakostas ist der Familienname folgender Personen:

 Giannis Papakostas (* 1968), griechischer Fußballtrainer
 Kostas Papakostas (1939–2015), zyprischer Politiker (AKEL), Verteidigungsminister
 Lambros Papakostas (* 1969), griechischer Hochspringer